Пара Паола Суарес / Вирхиния Руано Паскуаль — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки Ким Клейстерс и Ай Сугиямане защищали свой титул, однако Сугияма приняла участие в турнире в альянсе Лизель Хубер и выбыла уже в первом раунде.

Посев 

 ' Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Титул)
  Светлана Кузнецова /  Елена Лиховцева (Финал)
  Лизель Хубер /  Ай Сугияма (Первый раунд)
  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Четвертьфинал)
  Лиза Реймонд /  Мартина Навратилова (Полуфинал)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Третий раунд)
  Жанетта Гусарова /  Кончита Мартинес (Четвертьфинал)
  Мария Венто-Кабчи /  Анжелик Виджайя (Первый раунд)

<li>  Марион Бартоли /  Эмили Луа (Второй раунд)
<li>  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь (Второй раунд)
<li>  Вера Звонарёва /  Анастасия Мыскина (Третий раунд)
<li>  Алисия Молик /  Маги Серна (Первый раунд)
<li>  Элс Калленс /  Мейлен Ту (Второй раунд)
<li>  Патриция Вартуш /  Мириам Казанова (Второй раунд)
<li>  Франческа Скьявоне /  Сильвия Фарина-Элия (Четвертьфинал)
<li>  Барбара Шетт /  Патти Шнидер (Третий раунд)
|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Франции по теннису 2004